Појам Драган Ђукић може да се односи на:
 Драган Ђукић (кошаркаш),
 Драган Ђукић (рукометни тренер)